Trois universités portent le nom d’Université Saints-Cyrille-et-Méthode :
 L’Université Saints-Cyrille-et-Méthode de Skopje (Macédoine)
 L’Université Saints-Cyrille-et-Méthode de Trnava (Slovaquie)
 L’Université Saints-Cyrille-et-Méthode de Veliko Tarnovo (Bulgarie)

Voir également :
 La  de l'Université Palacký d'Olomouc (République tchèque)